Pseudochorisodontium är ett släkte av bladmossor. Pseudochorisodontium ingår i familjen Dicranaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pseudochorisodontium